Efecto Warburg hace referencia a los siguientes fenómenos biológicos:

 Efecto Warburg (fisiología vegetal)
 Efecto Warburg (oncología)